Janusz Rabski (1900-1941) – adwokat, literat
 Kazimierz Rabski (1887-1940) - lekarz
 Władysław Rabski (1865-1925) – krytyk literacki
 Zuzanna Rabska (1888-1960) – poetka
 Zygmunt Rabski (1885-1930) – adwokat, poseł II RP